Juan Carlos Arce se poate referi la:
 Juan Carlos Arce, fotbalist bolivian născut în 1985;
 Juan Carlos Arce, scriitor spaniol născut în 1958.